Список общеобразовательных учреждений (школ), расположенных в городе Кирове в пределах муниципального образования.

Примечания

См. также 
 Список профессиональных образовательных учреждений Кирова

Киров
Обр